Het Engelse woord voor cultuur;
 Culture, een Jamaicaanse reggaeband;
 Culture, een Amerikaanse hardcoreband.